Ни́конова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Никонова, Ангелина Юрьевна (род. 1976) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Никонова, Валентина Геннадьевна (род. 1952) — советская фехтовальщица на рапирах.
 Никонова, Виктория Павловна (1968—2008) — российская художница, сценограф.
 Никонова, Галина Николаевна (род. 1952) — российский экономист, специалист в области управления агропромышленным комплексом.
 Никонова, Евгения Викторовна (род. 1970) — российская баскетболистка.
 Никонова, Любовь Алексеевна (1951—2014) — российская поэтесса, прозаик, педагог.
 Никонова, Матрёна Дмитриевна (Матрона Московская; 1885—1952) — святая Русской православной церкви.
 Никонова, Ры (1942—2014) — российская поэтесса и художница авангардного направления.
 Никонова, Татьяна Николаевна (1978—2021) — российская феминистка, интернет-деятельница, журналист и блогер, активистка сексуального просвещения.
 Никонова, Юлия Николаевна (1902—1979) — советская поэтесса, детский писатель.

Топоним 
 Никонова — деревня в Свердловской области России. См. также